

Юго-Восточная Англия

Юго-Западная Англия

Северо-Западная Англия

Северо-Восточная Англия

Йоркшир и Хамбер

Восточная Англия

См. также 
 Список самых высоких маяков

Примечания 

 
Англия